Luis Izquierdo puede referirse a:

 Luis Izquierdo, músico español;
 Luis Izquierdo Fredes, político chileno; o
 Luis Izquierdo Vásquez, médico peruano.